Personen
Carel Jan Riesz (1791-1856), Nederlands generaal, commandeur in de Militaire Willems-Orde
Charles Jean Riesz (1822-1873), Nederlands luitenant-kolonel, ridder in de Militaire Willems-Orde
Frigyes Riesz (1880-1956), Hongaars wiskundige en hoogleraar, oudere broer van Marcel
Marcel Riesz (1886-1969), Hongaars wiskundige, jongere broer van Frigyes

Stellingen
Representatiestelling van Riesz, resultaten uit de functionaalanalyse
Stelling van Riesz-Fischer, resultaten met betrekking tot de eigenschappen van de L2-ruimte van kwadratische integreerbare functies.